St. John the Evangelist Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John the Evangelist Roman Catholic Church (Baltimore, Maryland), NRHP-ID 82004751
 St. John the Evangelist Roman Catholic Church (Zigzag, Oregon), NRHP-ID 79002045